Olaszország
Santa Cristina d’Aspromonte, község Olaszországban, Calabria régióban, Reggio Calabria megyében
Santa Cristina e Bissone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Santa Cristina Gela, település Olaszországban, Szicília régióban, Palermo megyében
Santa Cristina Valgardena,  település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében

 Spanyolország
Santa Cristina d’Aro, település Spanyolországban, Girona tartományban
Santa Cristina de la Polvorosa, község Spanyolországban, Zamora tartományban
Santa Cristina de Valmadrigal, település Spanyolországban, León tartományban